Litta ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Litta (1608–1679), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Mailand und Kardinal
 Lorenzo Litta (1756–1820), italienischer Geistlicher, Nuntius in Polen und Kardinal
 Pompeo Litta Biumi (1781–1852), italienischer Genealoge und Historiker

Weiteres

 Palazzo Litta, Bauwerk in Mailand

Siehe auch:
 Lita